óriáskontyvirág, Amorphophallus növénynemzetség;  
 A nemzetségbe sorolt egyes növények magyar nevének része az „óriáskontyvirág”.
 óriáskontyvirág, Amorphophallus titanum növényfaj; titánbuzogány